

Osoby noszące nazwisko Nassalski 
 Jan Nassalski – polski fizyk
 Paweł Nassalski – publicysta, psycholog